Бельское — название населённых пунктов.

Россия 
 Бельское — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Бельское — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Бельское — село в Пировском районе Красноярского края.
 Бельское — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Бельское — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Бельское — село в Спасском районе Рязанской области.
 Бельское — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Бельское — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Бельское — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Бельское — старица Москвы-реки на территории городского округа Бронницы Московской области.
Бельское — озеро в Вышневолоцком районе Тверской области.